Eine Liste der Triumph-Motorräder von Triumph Engineering Co Ltd. seinen Nachfolgern und der derzeitigen Triumph Motorcycles Ltd.

Triumph Engineering Co Ltd. 

Bekannt als die Meriden, UK Ära von 1902 bis 1983.

Modelle vor dem Zweiten Weltkrieg

Modelle nach dem Zweiten Weltkrieg

Triples 
In Meriden wurden auch Maschinen mit einem Reihendreizylinder Motor gefertigt.

Von 1985 bis 1988 
 Triumph Bonneville

Triumph Motorcycles Limited 
Bekannt als  Hinkley Ära,  seit 1990.

!
Triumph